

Localidades

Butler (Alabama)
Butler (Geórgia)
Butler (Illinois)
Butler (Indiana)
Butler (Kentucky)
Butler (Nova Jérsei)
Butler (Missouri)
Butler (Ohio)
Butler (Oklahoma)
Butler (Pensilvânia)
Butler (Dakota do Sul)
Butler (Wisconsin) 
Butler Beach

Condados

Outros
13543 Butler
Judith Butler - teórico queer estadunidense
Joseph Butler - filósofo inglês do século XVIII

Desambiguação
Desambiguações de topônimos